Лаурелес и Гонгора има више значења:

 Лаурелес и Гонгора, Ел Лимон (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лаурелес и Гонгора, Ел Сируело (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику